Лібман — прізвище. Відомі носії:
 Марсель Лібман (1929—1986) — бельгійський громадський діяч.
 Фредерік Мікаель Лібман (1813) — данський ботанік.
 Лібман — український архівіст, директор ЦДКФФА України у 1938 році.
 Лібман Михайло Олександрович (1921—1945) — Герой Радянського Союзу (1945).